21-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 14 клубов. Турнир проводился с 10 марта по 28 октября 2012 года.

За тур до окончания сезона первое место себе обеспечил «Шахтёр» (Караганда). Это чемпионство стало для «Шахтёра» вторым подряд.

Серебряные медали завоевал «Иртыш» (Павлодар), бронзовые — «Актобе» (Актобе).

По итогам сезона Премьер-лигу покинули «Окжетпес» (Кокшетау) и «Сункар» (Каскелен). Вместо них в следующем году будут участвовать «Иле-Саулет» (Отеген-Батыр) и «Восток» (Усть-Каменогорск) (из Первой лиги Казахстана-2012).

Регламент

Участие лучших команд в еврокубках 
По состоянию на начало чемпионата квота Казахстана на участие в еврокубках была следующей:

Эти позиции не окончательные. Они могут меняться по итогам розыгрыша Кубка Казахстана-2012, а также в зависимости от того, какие команды и из каких стран выиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы-2012/13. Итоговое распределение мест в еврокубках см. ниже.

Участники чемпионата 
 Состав участников чемпионата определяется Исполкомом.
 Количественный состав чемпионата — 14 клубов.
 Команды, занявшие по итогам чемпионата 13-е и 14-е места, в сезоне-2013 будут выступать в Первой лиге. Соответственно, команды, занявшие 1-е и 2-е места в Первой лиге, будут выступать в Премьер-лиге.
 Клубы, завоевавшие право по итогам сезона выступать в чемпионате и отказавшиеся от данного права, могут быть заменены другими клубами по решению Исполкома.

Определение мест в случае равенства очков 
В соответствии с регламентом чемпионата, в случае равенства очков у двух и более команд их места в турнирной таблице во время проведения чемпионата определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд (кроме первого места) в итоговой таблице определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Результаты очных встреч (очки, победы, разность мячей, голы, голы на чужом поле);
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой таблице определяются жребием.

В случае равенства очков в итоговой таблице чемпионата у двух команд, набравших наибольшее их количество, чемпион определяется в дополнительном матче между этими командами.

В случае равенства очков более чем у двух команд, чемпион определяется по стандартным критериям в турнирной таблице, указанным выше, за исключением жребия.

При абсолютном равенстве всех этих показателей чемпион определяется в дополнительном турнире данных команд.

Требования к составам команд 
 Для участия в чемпионате каждая команда вправе заявить до 25 футболистов независимо от возраста.
 Каждая команда вправе заявить не более 7 легионеров, при этом на поле может быть не более 5 из них.
 Возраст легионера не должен превышать 30 лет (на момент оформления заявочной документации).
Примечание: Настоящее требование не распространяется на легионеров, которые принимали участие в официальных матчах в составе своих национальных сборных команд в последнем отборочном цикле/финальном турнире чемпионатов мира и/или соответствующих Конфедераций.

Также данное требование не распространяется на легионеров, имеющих действующий трудовой договор, срок действия которого включает в себя участие в чемпионате-2011.
 На протяжении всего матча чемпионата в составе команды на поле должен находиться как минимум 1 игрок в возрасте не старше 1990 года рождения, являющегося гражданином Республики Казахстан.

Молодёжный турнир 
Параллельно с основным чемпионатом проводится турнир молодёжных команд. Каждый клуб-участник чемпионата выставляет молодёжную команду, состоящую из игроков не старше 1990 года рождения.

Матчи молодёжных команд проводятся, как правило, накануне матчей взрослых команд или в тот же день перед матчем взрослых команд.

Участники 
По итогам сезона-2011 Премьер-лигу покинули:
 «Кайрат» (Алма-Ата) — 11-е место (22 очка)
 «Восток» (Усть-Каменогорск) — 12-е место (14 очков)
Из Первой лиги квалифицировались:
 «Сункар» (Каскелен) — 1-е место (77 очков)
 «Окжетпес» (Кокшетау) — 2-е место (69 очков)
В связи с увеличением количества участников с 12 до 14, решением Исполкома в Премьер-лигу добавлены:
 «Кайрат» (Алма-Ата) — 11-е место в Премьер-лиге (22 очка)
 «Акжайык» (Уральск) — 4-е место в Первой лиге (53 очка)

Итоговая таблица 

 *  «Астана» будет участвовать в квалификационном этапе Лиги Европы-2013/14 как обладатель Кубка Казахстана-2012
 ** «Акжайык» лишён 3 очков за невыполнение решений Палаты по разрешению споров

Лидеры чемпионата

Распределение мест по турам

Результаты матчей

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Ассистенты

Рекорды в чемпионате 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 21/10/2012 «Тобол» (Костанай) — «Акжайык» (Уральск) — 6:0
 Самая крупная победа гостей (+4):
 09/07/2012 «Жетысу» (Талдыкорган) — «Шахтёр» (Караганда) — 1:5
 Наибольшее число голов в одном матче (7):
 18/03/2012 «Жетысу» (Талдыкорган) — «Кайсар» (Кызылорда) — 5:2
 15/09/2012 «Актобе» — «Окжетпес» (Кокшетау) — 5:2
 26/09/2012 «Актобе» — «Акжайык» (Уральск) — 3:4

Тренеры и капитаны команд

Техническое оснащение команд

Арбитры чемпионата

Лучшие судьи 
Департамент судейства и инспектирования ФФК определил лучших арбитров сезона:

Главные арбитры
 Алексей Бобров (Караганда)
 Руслан Дузмамбетов (Усть-Каменогорск)
 Олег Соколов (Астана)

Помощники главных арбитров
 Вадим Текиев (Павлодар)
 Самат Шарипов (Атырау)

Лучшие футболисты

Футболист месяца

Игрок года по версии sports.kz 
 Улугбек Бакаев («Иртыш») получил награду лучшему игроку года по версии тренеров и футболистов.

Список «33 лучших» 
Федерация футбола Казахстана утвердила список 33 лучших футболистов чемпионата Казахстана 2012. В тройку лучших футболистов на каждой позиции вошли:

Вратари
 1. Андрей Сидельников («Актобе»); 2.  Ненад Эрич («Астана»); 3. Александр Мокин («Шахтёр»).

Защитники
 Правые: 1. Кайрат Нурдаулетов («Астана»); 2. Пётр Бадло («Актобе»); 3. Андрей Порываев («Шахтёр»).
 Правые центральные: 1.  Алдин Джидич («Шахтёр»); 2. Самат Смаков («Актобе»); 3.  Ерсин Мехмедович («Тараз»).
 Левые центральные: 1. Михаил Рожков («Астана»); 2.  Никола Василевич («Шахтёр»); 3. Мухтар Мухтаров («Астана» и «Ордабасы»).
 Левые: 1. Эмиль Кенжисариев («Актобе»); 2. Александр Киров («Шахтёр»); 3. Дмитрий Шомко («Иртыш»).

Полузащитники
 Правые: 1.  Тити Эссомба («Иртыш»); 2. Улан Конысбаев («Астана»); 3. Бауржан Джолчиев («Тобол»).
 Центральные: 1. Анатолий Богданов («Тобол»); 2.  Артём Касьянов («Ордабасы»); 3.  Гедиминас Вичюс («Шахтёр»).
 Атакующие центральные: 1. Марат Хайруллин («Актобе»); 2. Бауыржан Исламхан («Тараз»); 3. Кайрат Аширбеков («Ордабасы»).
 Левые: 1. Жамбыл Кукеев («Шахтёр»); 2.  Фокси Кетевоама («Астана»); 3. Виталий Волков («Тобол»).

Нападающие
 Правые: 1.  Улугбек Бакаев («Иртыш»); 2. Сергей Остапенко («Астана»); 3.  Игорь Зенькович («Акжайык»).
 Левые: 1. Танат Нусербаев («Астана»); 2.  Александр Гейнрих («Актобе»); 3.  Мансур Гуйе («Ордабасы»).

Победители номинации 
 Лучший тренер:  Виктор Кумыков («Шахтёр»).
 Открытие сезона: Бауыржан Исламхан («Тараз»).
 Лучший молодой игрок: Бауыржан Джолчиев («Тобол»).
 Лучший легионер:  Улугбек Бакаев («Иртыш»).
 Лучший игрок: Кайрат Нурдаулетов («Астана»).

Итоговые таблицы турниров молодёжных команд

Примечания

Ссылки 
 Регламент Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-Лиги на 2012 год
 Самый посещаемый «Актобе»

2012
Казахстан